Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 19. Wahlperiode, gewählt in der Landtagswahl in Hessen 2013 am 22. September 2013. Die konstituierende Sitzung fand am 18. Januar 2014 statt.

Fraktionsvorstände

Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Quellen 
 Landeswahlleiter
 Nach der Landtagswahl: Das sind die neuen Abgeordneten. In: hr-online.de, zuletzt aktualisiert am 25. September 2013
 Aktuelle Landtagsabgeordnete und Mandatsveränderungen auf der Seite des Hessischen Landtags

 19